Laodikeia (řecky Λαοδίκεια, latinsky Laodicea) je jméno několika starověkých měst, nazvaných podle některé z žen jménem Laodike ze seleukovské dynastie. Především se jedná o tato města:

 Laodikeia přímořská (řecky Λαοδίκεια ἡ ἐπὶ θαλάσσῃ), na syrském pobřeží, dnešní přístav Lázikíja.
 Laodikeia na řece Lyku (řecky Λαοδίκεια ἡ ἐπὶ τῷ Λύκῳ), v jihozápadní Frýgii, poblíž dnešního tureckého města Denizli; právě o této Laodikeii se hovoří v Novém zákoně.